Een steile, gevaarlijke diepte, zie verder Klif
Afgrond (religie), in religie een onpeilbaar diepe en grenzeloze ruimte